Luangwa peut être :
 la rivière Luangwa, affluente au Zambèze ;
 le pont Luangwa, traversant la rivière Luangwa
 la vallée de la Luangwa, fossé tectonique de la vallée du Grand Rift ;
 la ville de Luangwa, au confluent de la Luangwa et du Zambèze ;
 le district de la Luangwa, dans la province de Lusaka ;
 les parcs zambiens South Luangwa National Park et North Luangwa National Park ;
 la rivière Luangwa, affluente à la rivière Kalungwishi dans le district Mporokoso en Zambie ;
 Luangwa, un genre de reptiles mammaliens.